Peter Törnqvist kan syfta på:

 Peter Törnqvist (1852–1922)
 Peter Törnqvist (författare)